Dampha ist der Familienname folgender Personen:

 Abdou Rahman Dampha (* 1991), gambischer Fußballspieler
 Ebrima K. S. Dampha, gambischer Politiker